Sphinx kan syfta på:

 Sfinx – en mytologisk varelse med ett lejons kropp och en människas huvud
 Sfinxen i Giza – en skulptur i kolossalformat, som föreställer en farao med lejonkropp
 Mont du Sphinx – ett berg i Antarktis

Djur 
 Sphinx (djur),  ett släkte av fjärilar
Tallsvärmare (Sphinx pinastri) – en stor fjäril
Ligustersvärmare (Sphinx ligustri) – den största nattfjärilen i Sverige
 Sphynx –en raskatt som saknar päls
 Mandrill (Mandrillus sphinx) – en art i familjen markattartade apor

Kultur 
 Sphinx bokförlag –  ett svenskt bokförlag grundat 2005
 Sphinx (film) – en amerikansk film från 1981
 Sphinx (tidskrift) –en tidskrift utgiven av Finska Vetenskaps-Societeten
 Sphinx (dikt) – en orkesterdikt av Rued Langgaard

Se även
 The Sphinx